Oshkosh désigne :

Le chef Oshkosh (ou Os-kosh, ou encore Oskosh), chef des Amérindiens Menominees
 Oshkosh, une ville située dans le Wisconsin
 Oshkosh, ville située dans le Nebraska